"Republička nogometna liga Bosne i Hercegovine" je predstavljala ligu trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1986./87.  
Sudjelovalo je 18 klubova, a prvak je bio "Borac" iz Travnika.

Ljestvica

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Povezani članci 
 Druga savezna liga 1986./87.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
  Rajko Petrović, Sonja Petrović: Fudbalski klub "Radnik" Bijeljina : (1919-2003) , Bijeljina, 2010.,  (karton), str. 289-295    
 Limun Papić, Tomo Marić: FK Kozara 1913-1988, Bosanska Gradiška, 1989., str. 216  
 fkbuducnostbanovici.blogspot.com/, "Budućnost" - Banovići, Vremeplov, pristupljeno 13. travnja 2020. 
  

 

1986-87 
 republička
1986-87